Puchar Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2019 odbył się w dniach 1-15 października 2019 w Japonii. W poprzednich latach turniej był pierwszą okazją do zakwalifikowania się do Letnich Igrzysk Olimpijskich.

Składy drużyn

Kwalifikacje

Hale sportowe

Rozgrywki

Tabela

Terminarz i wyniki

1. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

2. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

3. runda

Grupa A 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Grupa B 

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="12" style="background:#f6f6f6;"|

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Zobacz też 
 Puchar Świata w piłce siatkowej
 Puchar Świata w Piłce Siatkowej Kobiet 2019

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Przypisy 

Puchar Świata w piłce siatkowej
2019 w piłce siatkowej
Piłka siatkowa w Japonii
2019 w Japonii